Валерий Аркадьевич Демидов (1861/1862 — не ранее 1922) — российский общественный, земской и церковный деятель; .

Биография 
Родился  года в дворянской семье в селе Быковка Васильсурского уезда Нижегородской губернии.

Окончил Нижегородский дворянский институт (1882) и юридический факультет Московского университета — кандидатом прав в 1887 году; был откомандирован Министерством внутренних дел, куда он поступил на службу , в распоряжение харьковского губернатора.

С 1890 года жил в родовом имении, где имел 647 десятин земли, был земским начальником 2-го участка Васильсурского уезда Нижегородской губернии. Член уездного съезда (1891), уездной земской управы и губернского дворянского собрания. Коллежский асессор (1893), надворный советник (1897), председатель комитета по постройке Михаило-Архангельского храма в селе Семьяны (1898–1912), коллежский советник (1901), статский советник (1905).

Непременный член Нижегородского губернского присутствия (с 1910), гласный уездного земского собрания, член губернских Комитета по делам мелкого кредита, Присутствия по делам страхования рабочих, правления Общества вспомоществования ученицам женской гимназии Батцевой, попечитель Каратаевского приюта бедных дворян (1910-е).

Действительный статский советник с 1 января 1913 года, член Учетно-ссудного комитета Нижегородской конторы Государственного банка по сельскохозяйственным кредитам (1913) и Спасо-Преображенского православного братства возрождения церковно-общественной жизни (1917).

Награждён орденами Св. Станислава 3-й степени (1890), Св. Анны 3-й (1898) и 2-й (1907) степеней, Св. Владимира 4-й степени (1910) и знаком отличия «За труды по землеустройству» (1914).

В 1917—1918 годах — член Поместного собора Православной российской церкви по избранию как мирянин от Нижегородской епархии, участвовал во всех трёх сессиях, был членом Юридического совещания при Соборном совете и I, II, III, IV, VIII, XXIII отделов.

С 1919 года служил во Всероссийском главном штабе Революционного военного совета Республики. С 1920 года — инспектор в Народном комиссариате рабоче-крестьянской инспекции. С 1921 года — делопроизводитель в Налоговом управлении Нижгубфинотдела.

В Нижнем Новгороде жил на Старой Солдатской улице (дом Астафьевой), затем — на улице Мистровской, дом 4.

Жена — Александра Львовна, дочь генерал-лейтенанта Л. Ф. Баллюзек. Их дети: Анна, Александра, Мария.

Сочинения 

 Кровавая неделя в Москве и участие Всероссийского Церковного Собора в народном умиротворении // Нижегородский церковно-общественный вестник. 1917. № 34.
 Русская Церковь и государство // Свободное православное слово. 1917. 2 августа.

Примечания

Литература 
 Алфавитный список студентов и посторонних слушателей императорского Московского университета на 1885/86 академический год. — С. 34.
 Памятная книжка Нижегородской губ. 1895 г. — С. 149;
 Нижегородский край. 1900. — С. 10, 93; 1901. — С. 102, 121, 125.
 Справочная книжка и адрес-календарь Нижегородской губ. 1914. Ч. 1. — С. 69, 70, 75, 96, 99, 156, 161; Ч. 2. — С. 65; 1915. Ч. 1. — С. 64, 66, 68, 69, 85, 87, 132, 136.
 Братолюбие да пребывает. — Н. Новгород, 1917. — С. 1.
 ЦА Нижегородской обл. Ф. Р-1116. — Оп. 2. — Д. 297.

Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Выпускники Нижегородского дворянского института
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета